Анри Жеан Эрик Жозеф Мари де Бюан (, 5 апреля 1912 — 14 сентября 1999) — французский фехтовальщик-рапирист, олимпийский чемпион и чемпион мира.

Биография 
Родился в 1912 году в Бордо. В 1938 году стал обладателем серебряной медали чемпионата мира.

После Второй мировой войны был одним из ведущих мировых фехтовальщиков-рапиристов. В 1947 году стал чемпионом мира в рапире и шпаге. В 1948 году стал обладателем двух золотых медалей Олимпийских игр в Лондоне. В 1949 году завоевал серебряную медаль чемпионата мира. На чемпионате мира 1950 года завоевал три серебряные медали (в том числе одну в шпаге). На чемпионате мира 1951 года стал обладателем золотой и бронзовой медалей. В 1952 году стал чемпионом Олимпийских игр в Хельсинки.

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 

Фехтовальщики Франции
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1948 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Чемпионы мира по фехтованию